Гран-прі Люксембургу 1998 (офіційно V Großer Warsteiner Preis von Luxemburg) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 27 вересня 1998 року на трасі Нюрбургринг, Нюрбург, Німеччина. Це була п'ятнадцята гонка сезону 1998 Формули-1.

Переможцем гонки став Міка Хаккінен, внаслідок чого здобув 10 додаткових очок. Друге місце посів Міхаель Шумахер. Третім перетнув фінішну пряму Девід Култхард, а своє найшвидше коло гонки показав пілот Міка Хаккінен з часом 1:20.450 на 12 колі.

Класифікація

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Гран-прі Люксембургу
Формула-1 — Чемпіонат 1998
Вересень 1998